Hoo – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Hoo – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Hoo St Werburgh – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent

osoby o nazwisku Hoo
 Hoo Kam Chiu